Межонка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Межонка — деревня в Червенском районе Минской области.
 Межонка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.